

Persone 
 MGI – soprannome di Henri Lanz

Codici 
 mgi – codice ISO 639-3 della lingua lijili